Inyo peut faire référence à :
 Inyo, le comté de l'État de Californie aux États-Unis ;
 Inyo, la chaine de montagnes que l'on rencontre dans le comté du même nom.